Bystrz – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Świętajno
 Bystrz – potok, dopływ Skawy (Jezioro Mucharskie)